Михаи́л Миха́йлович Васи́льев:
 Васильев, Михаил Михайлович (1886—1957) — торгпред СССР в Италии.
 Васильев, Михаил Михайлович (род. 1930) — Герой Социалистического Труда.